Il fu Mattia Pascal – romanzo di Luigi Pirandello, pubblicato nel 1904
Il fu Mattia Pascal – film del 1926 diretto da Marcel L'Herbier
Il fu Mattia Pascal – film del 1937 diretto da Pierre Chenal